Сукылтэчор:

 Сукылтэчор (приток Оккыльчора)
 Сукылтэчор (приток Малой Ширты)
 Сукылтэчор (приток Пюлькы)